The Hotel Mouse é um filme mudo do gênero policial produzido no Reino Unido e lançado em 1923.

Filmes do Reino Unido de 1923